Francione – artista e architetto del Rinascimento italiano.
Francione – magister militum del VI secolo che, secondo Paolo Diacono, guidò la resistenza bizantina sull'Isola Comacina all'invasione longobarda dell'Italia.
Gary L. Francione – professore di legge e filosofia e attivista per i diritti animali.
Gennaro Francione – scrittore italiano.